Farneta  – l'unica frazione di Castroregio in provincia di Cosenza
Farneta  – frazione di Cortona in provincia di Arezzo sede dell'abbazia di Farneta
Farneta  – frazione di Lucca sede della certosa di Farneta
Farneta  – frazione di Montefiorino in provincia di Modena
Farneta – frazione di Acqualagna in provincia di Pesaro